Николай Петрович Богданов:

 Богданов, Николай Петрович (1896—?) — советский профсоюзный и партийный деятель.
 Богданов, Николай Петрович (1884—1978) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. Примечания